Јозо Лепетић (Колашин, 8. мај 1930 — Мостар, 27. август 2004) је био југословенски и босанскохерцеговачки филмски и позоришни глумац. Његов брат је био познати глумац Звонко Лепетић.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1950
!1960
!1970
!1980
!1990
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|6
|3
|3
|2
|15
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|0
|2
|1
|0
|3
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|0
|5
|2
|1
|8
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|6
|11
|6
|3
|27
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1959. || Ноћи и јутра || Немачки поручник
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1962. || Козара || /
|-
| 1964. || Вртлог || Немачки војник (сегмент „Отац”)
|-
| 1966. || -{Die Söhne der großen Bärin}- || Бил
|-
| 1967. || Соледад || /
|-
| 1968. || Сунце туђег неба || Максим
|-
| 1969. || Љубав и понека псовка || Опћински вијећник
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Угурсуз (ТВ филм) || Старјешина сејмена
|-
| 1972. || Просјаци и синови (ТВ серија) || /
|-
| 1972. || Валтер брани Сарајево || Вилдер, агент Гестапоа
|-
| 1973. || Сутјеска || Партизан
|-
| 1973. || Опасни сусрети (ТВ серија) || /
|-
| 1974. || Човик и по (ТВ серија) || Сељак
|-
| 1974. || Валтер брани Сарајево (ТВ серија) || Вилдер, агент Гестапоа
|-
| 1977. || Поробџије (ТВ серија) || /
|-
| 1978. || Случајни крајпуташи (ТВ филм) || /
|-
| 1979. || Тале (ТВ мини серија)|| Наредник
|-
| 1979. || Партизанска ескадрила || Илегалац с аеродрома (као Ј. Лепетић)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Пркосна делта || /
|-
| 1982. || Коже || /
|-
| 1983. || Писмо - Глава || /
|-
| 1985. || Приче из фабрике (ТВ серија) || Худић
|-
| 1987. || Хајде да се волимо || Мостарски вагар
|-
| 1989. || Кривда (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || Последњи валцер у Сарајеву || Алберт Мец
|-
| 1991. || Мој брат Алекса || /
|-
| 1992. || Алекса Шантић (ТВ серија) || Трговац Арсеније
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1930.
Умрли 2004.
Босанскохерцеговачки глумци
Југословенски глумци
Колашинци